

Biografias 
Paula de Roma — Santa Paula
Magic Paula — jogadora brasileira de basquete

Livros e filmes 
Paula (filme)
Paula (livro)
Paula - A História de uma Subversiva

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos